Término oficial que usa quien ha obtenido el grado académico de doctorado (el nivel universitario más alto).
 Un Profesional de la salud, persona dedicada al estudio de la salud y la recuperación de la misma, aunque no tenga el doctorado .

En la ficción 
 Doctor Caligari, personaje protagonista de la película de Robert Wiene, 1920; denominación utilizada a partir de entonces en otros productos culturales. 
 Doctor X, película de 1932; denominación utilizada a partir de entonces en otros productos culturales (como el Dr. X en la lucha libre profesional).
 Doctor Zhivago, novela de Boris Pasternak (1957).
 Doctor Zhivago (película), de David Lean (1965).
 Doctor Who, serie de televisión británica de ciencia ficción producida por la BBC desde 1963, con numerosas adaptaciones y secuelas en distintos medios.
 El Doctor (Doctor Who), su personaje protagonista.
 Doctor Doctor, canción de The Who, 1968; denominación utilizada a partir de entonces en otras canciones y productos culturales, series de televisión, etc.
 El Doctor (1991), película dirigida por Randa Haines, protagonizada por William Hurt, 1991.
 Doctor (Star Trek), personaje de la serie de televisión Star Trek: Voyager (1995-2001).
 Doctor Mateo, serie de televisión española (2009-2011).
 The Doctor, episodio de la serie Once Upon a Time (2012).
 Doctor Stranger, serie de televisión surcoreana (2014).
 Doctors (serie de televisión), serie surcoreana (2016).
 Doctor Strange, personaje de los cómics de superhéroes de Marvel Comics.

Personas 

 Denominación que distingue, con un calificativo añadido, a ciertos personajes:
 Doctor Mirabilis (Roger Bacon)
 Doctor Solemnis (Enrique de Gante)
 Doctor Subtilis (Duns Scoto)
 Doctor Famosissimus (Pierre de Tarentaise -papa Inocencio  V-)
 Doctor Illuminatus (Raimundo Lulio)
 Doctor Eximius (Francisco Suárez)

Religión 
 Doctor de la Iglesia, título que la Iglesia Católica otorga a algunos santos (muchos de ellos distinguidos con un calificativo añadido al genérico "doctor").
 Doctor Gratiæ (San Agustín de Hipona)
 Doctor Trinitatis (San Atanasio de Alejandría)
 Doctor Maximus (San Jerónimo de Estridón)
 Doctor Hispaniæ (San Isidoro de Sevilla)
 Doctor Armeniæ (San Gregorio de Narek)
 Doctor Admirabilis (San Beda el Venerable)
 Doctor Magnificus (San Anselmo de Canterbury)
 Doctor Mellifluus (San Bernardo de Claraval)
 Doctor Seraphicus (San Buenaventura de Fidanza)
 Doctor Universalis (San Alberto Magno)
 Doctor Angelicus (Santo Tomás de Aquino)
 Doctor Evangelicus (San Antonio de Padua)
 Doctor Mysticus (San Juan de la Cruz)
 Doctor Caritatis (San Francisco de Sales)
 Doctor Apostolicis (San Lorenzo de Brindisi)
 Doctor Animæ (Santa Teresa de Jesús)
 Doctor Amoris (Santa Teresa del Niño Jesús)